— японський Visual Kei-рок гурт, активний з 2001 по 2008 рік. З французької назву гурту можна буквально перекласти як «Повернутися у Себе/Ввести у Себе», хоча це не є граматично правильною формою французького написання. Гурт складався з п'яти учасників.

Історія гурту 
«Rentrer en Soi» почали грати ще в 2001 році, але за перші 2 роки зроблено було небагато. Вони випустили кілька демозаписів, кілька синглів, які можна було придбати тільки на їх концертах. Спочатку гурт складався з чотирьох учасників: «Satsuki» — вокал, «Takumi» і «Ao» — гітара, і «Ryo» — бас.

Такий старт не бачився багатообіцяючим, але їх завзятість було винагороджено пізніше. У 2003 році як ударник до групи приєднався «Mika», завершивши тим самим основний склад. Напевно, саме в цей час на них звернув увагу «Yukari», колишній вокаліст BAISER, тепер в основному займається продюсуванням гуртів.

Результатом їхньої співпраці став випущений в січні 2004 року мініальбом Yurikago, поширюваний лейблом «Free Will», з яким група незабаром підписала контракт. Вплив Yukari на мініальбом був відчутним, і деякі пісні групи здавалися великою мірою схожими на пісні «BAISER». Це не було недоліком, популярність групи росла, кількість фанатів теж. У день випуску мініальбому група зіграла сольний концерт, квитки на який були повністю розпродані.

Після цього першого сольного концерту «Ao» покинув групу, і незабаром був замінений «Shun», відтоді основний склад групи не змінювався.

У серпні 2004 року був випущений DVD під назвою «Cinema Cradle» — збірка кліпів, знятих у Франції. Незабаром група випустила сингл «Wither», а кількома місяцями пізніше, вже на наступний рік, — перший повний альбом Sphire-Croid. На зйомках для обкладинки альбому учасники групи були одягнені в середньовічні костюми. Деякі з них, включали в себе елементи обладунків, були не особливо зручні для сцени, але вони були унікальні, цей стиль до цього не використовувала жодна visual kei група.

У той же рік було випущено ще два релізи — два подвійних мініальбоми: Astre no Ito і Kein no Hitsugi, які були останніми продюсованими «Yukari» релізами. Може бути, через зміну продюсера стиль групи знову почав змінюватися, і це було не єдиною зміною. Вони змінили написання назви групи, наприклад, тепер все було написано великими літерами — «RENTRER EN SOI».

На початку 2006 року група випустила два несподіваних по стилю синглу, але зміни у звучанні ще чіткіше простежувалися в альбомі RENTRER EN SOI, який вийшов у травні 2006 року. Витончені ніжні мелодії відійшли на задній план, звук став більш грубим і важким, ніжний голос із придихами «Satsuki» став гроулінгом і скрімом — проте, останній трек в альбомі витриманий скоріше в дусі старих композицій. До кінця року група встигла випустити ще два сингли, до яких так само додавалися DVD, на яких можна було споглядати радикальні зміни, що відбулися у виступах гурту.

2007 рік став для групи активним у плані зарубіжних виступів. Навесні група випустила два максісингли, після чого в червні вперше виступила з двома концертами в Європі — у Франції і в Німеччині. У серпні вийшов черговий повний альбом, під назвою the bottom of chaos, а восени група вперше виступила в Америці.

Навесні 2008-го вийшов черговий сингл групи, «STIGMATA», а в червні вони знову виступили в США. За тим в липні пішов ще один новий сингл. Звучання «RENTRER EN SOI» залишалося важким, але стало більш нагадувати їх ранні роботи.

Наступний реліз, альбом MEGIDDO, вийшов у продаж 22 жовтня 2008 року. 19 листопада виходить дводисковий best-of групи, озаглавлений «AIN SOPH AUR» і включає, крім ретроспективної вибірки, кілька не випущених раніше композицій.

17 вересня 2008 року було оголошено про розпад групи після 7 років існування. Останній концерт відбудеться в Шібуя 25 грудня в «Club Quattro». Зараз, Такумі і Міка увійшли і грають у складі гурту s u k e k i y o, створеного Кьо з Dir en Grey.

Склад гурту 
 «Сатсукі» () — вокаліст.
 «Такумі» () — гітара.
 «Шьюн» () — гітара.
 «Рьо» () — бас-гітара.
 «Міка» ( — бас.
 «Ao» () — гітара.

Дискографія

Альбоми 
 Sphire Croid (Січень 26, 2005)
 Rentrer en Soi (Травень 31, 2006)
 The Bottom of Chaos (Серпень 1, 2007)
 Ain Soph Aur (Січень 19, 2008)

Додаткові композиції

Сингли

DVD 
 Cinema Cradle (Серпень25, 2004)
 Millenarianism -The War Of Megiddo- (Березень 4, 2009)

Compilations 
 Cure — Japanesque Rock Collectionz (Липень 28, 2004)
 «Shinwa»
 Duel Shock!! 2~Rentrer en Soi vs Sulfuric Acid — Neo Shaped Children (Квітень 5, 2004)
 «Tenshi no Namida» and «Into the Sky»

Див. також 
 s u k e k i y o

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Відомості про гурт на сайті «LastFm» 
 Офіційна сторінка на MySpace 

Visual kei
Музичні колективи, що з'явились 2001
Музичні колективи Японії
J-rock гурти
Музиканти Visual Kei